Тепеш () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Тепеш, Миран (род. 1961) — югославский прыгун с трамплина, спортивный функционер.
 Тепеш, Юрий (род. 1989) — словенский прыгун с трамплина.